Pawlikowska – polskie nazwisko
Znane osoby o nazwisku Pawlikowska:
 Beata Pawlikowska – podróżniczka
 Maria Pawlikowska-Jasnorzewska – poetka
 Aniela Pawlikowska – malarka
 Ewa Pawlikowska – karateka

Zobacz też 
 Pawlikowski – polskie nazwisko